Corto, en su sentido general, significa «de poca extensión» y hace referencia a varios artículos:

Economía y finanzas
 Corta (hipoteca), en las hipotecas inmobiliarias, cancelación de una hipoteca moratoria por menos dinero del inicialmente acordado;
 Corto plazo, a veces abreviado como corto (por ejemplo, «inversión a corto»), un periodo de tiempo relativamente breve;
 Crédito a corto plazo 
 Inversión a corto plazo 
 Posición corta, operación financiera que consiste en vender unas acciones que se han tomado prestadas, para luego recomprarlas y devolverlas en el futuro;

Además
 Memoria a corto plazo, capacidad para mantener en mente de forma activa una pequeña cantidad de información durante un corto periodo de tiempo.
 Cortometraje, producción audiovisual cinematográfica que dura un máximo de 30 minutos y mínimo de 5.
 Poda, también llamada corta, acción de cortar selectivamente las ramas de los árboles;
 Vista corta, miopía;
 Vocal corta, en algunas lenguas, vocal que contrasta fonémicamente con otra por su menor duración.
 Cortos (Arancón), localidad de la provincia de Soria (España);